Соревнования в плавании в комбинированной эстафете 4×100 метров (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 года проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 1 августа.

Отборочные заплывы начались 1 августа в 10:11 по местному времени (UTC+2), финал проводился в тот же день.

Главной сенсацией стало непопадание в финал сборной США. Ранее на 12 чемпионатах мира американки завоевали 12 медалей в этой эстафете (3 золотые и 9 серебряных). Американки выставили неосновной состав в полуфинале и заняли только 10-е место, проиграв 0,52 сек бразильянкам, занявшим восьмое место.

Сборная Китая выиграла эту эстафету третий раз на чемпионатах мира после 1994 и 2003 годов.

Медалисты 

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Ссылка 
 Результаты 

4×100 м, комбинированная эстафета, женщины